AWD steht für:
 AWD (Motorradhersteller), ehemaliger deutscher Motorradhersteller
 AWD Trucks, ehemaliger britischer Nutzfahrzeughersteller, Nachfolger von Bedford (Fahrzeughersteller), heute Multidrive Vehicles
 AWD Holding (Allgemeiner Wirtschaftsdienst), ein ehemaliges Finanzdienstleistungsunternehmen, siehe Swiss Life Select
 Afghan War Diary, 2010 veröffentlichte Sammlung von 91.731 Dokumenten über den Afghanistankrieg
 All Wheel Drive, englisch für Allradantrieb
 Arzneimittelwerk Dresden, ehemaliges Pharmaunternehmen in der DDR
 Automatische Wähleinrichtung für Datenverbindungen, ermöglicht selbst nicht wahlfähigen Telefonmodems einen automatischen Verbindungsaufbau 
 Acute Watery Diarrhoea, akuter Durchfall
 Atomwaffen Division, neonazistische Terrororganisation
 Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte in der Quantenmechanik
 Automated Work Distributor, elektronisches System zur Erreichung eines papierlosen Büros, siehe Papierloses Büro
 Aniwa Airport (IATA-Code), Flughafen auf der Insel Aniwa (Insel), Inselstaat Vanuatu
 Airworld (ICAO-Code), ehemalige britische Charterfluggesellschaft
 Awadhi (SIL-Code), indoarische Sprache, Teil des Hindi-Urdu-Dialektkontinuums in Nordindien

Abkürzung